Walter Kruse ist der Name folgender Personen:

* Walter Kruse (Mediziner) (auch Walther Kruse; 1864–1943), deutscher Hygieniker und Bakteriologe 
 Walter Kruse (Künstler) (1912–1999), deutscher Bildhauer